Die Saison 2017/18 der Volleyball-Bundesliga der Männer begann am 14. Oktober 2017 und endete am 9. Mai 2018. Als Deutscher Meister gingen die Berlin Recycling Volleys hervor.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende elf Mannschaften in der ersten Liga:

 Bergische Volleys
 Berlin Recycling Volleys
 Volleyball Bisons Bühl
 SWD Powervolleys Düren
 VfB Friedrichshafen
 Hypo Tirol Alpenvolleys Haching
 TSV Herrsching
 Netzhoppers Königs Wusterhausen
 SVG Lüneburg
 United Volleys Rhein-Main
 TV Rottenburg

Als Titelverteidiger traten die Berlin Recycling Volleys an. Die Hypo Tirol Alpenvolleys Haching traten als erster Bundesligist mit einer Wildcard an. Die Mannschaft entstand aus einer Kooperation des ehemaligen Pokalsiegers und Vizemeisters TSV Unterhaching mit dem österreichischen Meister Hypo Tirol Volleyballteam Innsbruck. Unter dem Namen Bergische Volleys spielten die bisherigen Solingen Volleys.

Hauptrunde 
Die Männer-Bundesliga setzte sich in der Saison 2017/18 aus elf Mannschaften zusammen, die zunächst in Hin- und Rückrunde gegeneinander antraten.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV folgende Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Play-offs 
Die Mannschaften der ersten acht Plätze waren für die Playoffs qualifiziert. Bis auf das Playoff-Finale (Best-of-Five-Modus) wurden alle Spiele im Best-of-Three-Modus gespielt.

Spielstätten

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Männer Archiv

2017/18
Volleyballsaison 2017/18